Marx Dormoy – francuski polityk
 Marx Dormoy – stacja metra w Paryżu